Чемпионат Азии по борьбе 1991 года проходил раздельно: соревнования по вольной борьбе прошли с 17 по 19 апреля в Нью-Дели (Индия), а соревнования по греко-римской борьбе — с 16 по 18 мая в Тегеране (Иран).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

Борьба
Борьба
Чемпионаты Азии в 1991 году
1991
Борьба
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Иране
Международные соревнования по борьбе в Индии
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
1991 год в борьбе